Суперкубок Ісландії з футболу 2019 — 48-й розіграш турніру. Матч відбувся 18 квітня 2019 року між чемпіоном Ісландії клубом Валюр та володарем кубка Ісландії клубом Стьярнан.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2019
Ісландія
Квітень 2019
2019 в Ісландії